Морска градина може да се отнася за:
 Морска градина (Бургас)
 Морска градина (Варна)
 други морски градини